

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 2 podstawowe
 Bednarzówka – część miasta Jordanów
 Bednarzówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Bednarzówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda
 Bednarzówka – część wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Bednarzówka – część wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Bednarzówka – część wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Bednarzówka – część wsi Kobielnik w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Bednarzówka – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów 
 Bednarzówka – część wsi Kocierz Moszczanicki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica 
 Bednarzówka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

Miejscowości na Ukrainie 
 Bednarzówka – wieś w rejonie czemerowieckim obwodu chmielnickiego